Лансфорд има више значења:
 Лансфорд (Пенсилванија)
 Лансфорд (Северна Дакота)